Lismore puede referirse a:

 Lismore (cráter)
 Lismore (Escocia)
 Lismore (Minnesota), Estados Unidos
 Lismore (Nueva Gales del Sur), Australia
 Lismore (Victoria), Australia
 Lismore (Waterford), Irlanda